

Biografia 
Gigantista pura originaria di Candanchú e sorella di Paloma, a sua volta sciatrice alpina, Ana Galindo debuttò in campo internazionale ai Mondiali juniores di Zinal 1990; esordì in Coppa del Mondo il 4 dicembre 1994 a Vail, senza completare la prova, e ai Campionati mondiali a Sierra Nevada 1996, dove si classificò 12ª. In Coppa del Mondo ottenne il miglior piazzamento il 26 ottobre 1996 a Sölden (4ª), mentre in Coppa Europa conquistò l'ultima vittoria, nonché ultimo podio, il 22 gennaio 1997 a Bischofswiesen; ai successivi Mondiali di Sestriere 1997 non completò la prova. Il 28 gennaio 1998 a Åre bissò il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo (4ª) e ai successivi XVIII Giochi olimpici invernali di , sua prima presenza olimpica, non completò la prova.

Anche ai Mondiali di Vail/Beaver Creek 1999 non completò la prova (in quell'unica occasione iridata disputò anche lo slalom speciale, senza portarlo a termine), così come ai successivi Mondiali di Sankt Anton am Arlberg 2001; ai XIX Giochi olimpici invernali di , sua ultima presenza olimpica, si piazzò al 24º posto. Nel 2003 prese per l'ultima volta il via in Coppa del Mondo, il 6 febbraio a Åre senza completare la prova, e si congedò dai Campionati mondiali: nella rassegna iridata di Sankt Moritz fu 32ª. Si ritirò durante la stagione 2003-2004 e la sua ultima gara fu uno slalom gigante FIS disputato il 21 febbraio a Baqueira-Beret.

Palmarès

Coppa del Mondo 
 Miglior piazzamento in classifica generale: 40ª nel 1997

Coppa Europa 
 2 podi (dati dalla stagione 1994-1995):
 2 vittorie

Coppa Europa - vittorie 

Legenda:
GS = slalom gigante

Nor-Am Cup 
 1 podio (dati dalla stagione 1994-1995):
 1 terzo posto

Campionati spagnoli 
 8 medaglie (dati dalla stagione 1994-1995):
 5 ori (slalom gigante nel 1997; slalom speciale nel 1998; slalom gigante nel 2002; slalom gigante, slalom speciale nel 2003)
 3 argenti (slalom speciale nel 1995; slalom speciale nel 1997; supergigante nel 2003)

Note

Collegamenti esterni